Bomb Boo is een personage uit de computerspellen van de Marioserie. De Bomb Boo is een variant op de witte Boo (een cominatie van Boo en Bob-omb), en net als de meeste andere Boo's een van Mario's vijanden. De Bomb Boo is geïntroduceerd in het spel Super Mario Galaxy uit 2007 en verscheen later in Super Mario Galaxy 2.

De Bomb Boo heeft het uiterlijk van een bal. Hij is een zwart met gele ogen en tanden en heeft een rode tong. Verder is de tong heel erg rekbaar en door deze 'zwakte' kan de Bomb Boo door Mario weggeslingerd worden. 

De Bomb Boo heeft als eigenschap te ontploffen als hij iets raakt, daarom kan de Bomb Boo ook niet door muren heen vliegen. Ze vliegen heen en weer en ontploffen na verloop van tijd, of gaan achter Mario of Luigi aan als deze te dichtbij komen. Ook moet deze Bomb Boo tot ontploffing worden gebracht om het te doden, de witte variant hoeft hiervoor alleen maar in het licht te worden gebracht.

Personage uit Mario-spel